Fotografie de grup cu doamnă (în ) se poate referi la:

 Fotografie de grup cu doamnă, un roman scris de Heinrich Böll și publicat în 1971
 Fotografie de grup cu doamnă (film), un film franco-german din 1977 inspirat din roman, regizat de Aleksandar Petrović